Delírio - convicção baseada em falsas conclusões e que não se altera mesmo diante de provas ou raciocínios em contrário; paranoia
Delírio (DC Comics) - personagem dos quadrinhos
Delirious (filme) - lançado nos países lusófonos como "Delírios"
Delirium - percepção sensitivas distorcidas, resultado de álcool, drogas, venenos ou doenças

Desambiguação